Bruce Lorne Campbell (1958) – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Bruce Campbell (1988) – giocatore di football americano statunitense
 Bruce Campbell (1955-2013) – cestista statunitense
 Bruce Campbell (1980) – scrittore statunitense